Gäng bzw. Gaeng ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Gäng (* 1988), deutscher Fußballtorhüter
 Elfriede Gaeng (* 1948), italienische Regisseurin
 Peter Gäng (* 1942), deutscher Philosoph und Indologe
 Richard Gäng (1899–1983), Heimat- und Mundartdichter

Gäng bezeichnet auch:
 Die Gäng, eine deutsche Kindermusik-Band
 Gäng (Gemeinde Hof), Ortsteil von Hof bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:

 Gang
 Geng